Михаил Игнатов:
 Игнатов, Михаил Александрович (род. 2000) — российский футболист.
 Игнатов, Михаил Дмитриевич (род. 1931) — советский и российский кинорежиссёр, краевед, коллекционер.
 Игнатов, Михаил Станиславович (род. 1956) — российский ботаник и путешественник.
 Игнатов, Михаил Яковлевич (род. 1955) — украинский киноактёр.